Curragh est un mot irlandais qui peut désigner :
 un bateau irlandais : le currach
 une plaine du comté de Kildare : Curragh (plaine)
 l'hippodrome du Curragh, dans la plaine du même nom
 un camp militaire irlandais : le camp de Curragh.